Westlake (Louisiana)
 Westlake (Ohio)
 Westlake (Texas)
 Westlake Corner, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Westlake Village, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Frederick Westlake (Romsey, Hampshire, Regne Unit, 1840 - Londres, 1898), compositor i concertista